Sulle ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Hhaway Sulle (* 1982), tansanischer Langstreckenläufer
 Phaustin Baha Sulle (* 1982), tansanischer Langstreckenläufer